Liga Europy UEFA 2014/2015 – 44. sezon drugich w hierarchii i pod względem prestiżu międzynarodowych, klubowych rozgrywek piłkarskich federacji zrzeszonych w UEFA, po raz 6. przeprowadzanych pod nazwą Ligi Europy UEFA (wcześniej, jako Puchar UEFA) w formacie wprowadzonym w 2009.

23 maja 2013 podczas obradującego w Londynie XXXVII Zwyczajnego Kongresu UEFA – sekretarz generalny tej organizacji Gianni Infantino oficjalnie ogłosił decyzję Komitetu Wykonawczego UEFA, że mecz finałowy rozegrany zostanie na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Dzień później władze UEFA poinformowały, że zwycięzca finału tej edycji Ligi Europy – po raz pierwszy w historii – otrzyma automatyczną kwalifikację do fazy grupowej Ligi Mistrzów sezonu następnego, co ma przyczynić się do wzrostu prestiżu drugiego w hierarchii europejskiego pucharu i stać się regułą także w kolejnych latach. Spotkanie zostało rozegrane 27 maja 2015, a zwycięzcą została Sevilla FC po wygranej 3:2 nad Dnipro Dniepropetrowsk.

Był to również pierwszy sezon, w którym kluby muszą spełnić wszystkie wymogi rozporządzenia finansowego UEFA Fair Play, by zostać dopuszczonym do rozgrywek w europejskich pucharach.

Rozgrywki składały się z 3 części:
 fazy kwalifikacyjnej (4 rundy),
 fazy grupowej,
 fazy pucharowej.

Podział miejsc w rozgrywkach 

Zespoły zostały przydzielone do danych rund fazy kwalifikacyjnej oraz fazy grupowej zgodnie z rankingiem współczynników ligowych UEFA 2014.

Prawo udziału w rozgrywkach można było uzyskać poprzez:
 zajęcie odpowiedniego miejsca w tabeli ligowej,
 zdobycie krajowego pucharu,
 zwycięstwo w edycji 2013/2014 Ligi Europy UEFA.

Szczegółowy podział miejsc

Uczestnicy 
Lista uczestników Ligi Europy UEFA 2014/2015 z wyszczególnieniem rund, w których dane drużyny rozpoczęły udział w rozgrywkach. Losowanie grup finałowych odbędzie się pod koniec sierpnia 2014.

Oznaczenia:
 L2, L3, L4, L5, L6 – drużyny, który zajęły odpowiednie miejsca w ligach krajowych,
 PK – zdobywca lub finalista pucharu krajowego,
 PL – zdobywca lub finalista pucharu ligi,
 P-O – drużyny, które awansowały z play-offów w swoich ligach,
 A, B, C, D, E, F, G, H – drużyny, które awansowały z 3. miejsca w odpowiedniej grupie Ligi Mistrzów,
 CL4 – drużyny, które przegrały swoje mecze w rundzie play-off Ligi Mistrzów,
 CL3 – drużyny, które przegrały swoje mecze w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów,
 FP – zespoły, które otrzymały miejsce w eliminacjach na podstawie Rankingu Fair Play,
 OT – obrońca tytułu (zwycięzca edycji 2013/2014).

W tabeli nie uwzględniono drużyn, które zdobyły puchar krajowy, ale miały jeszcze szansę na grę w Lidze Mistrzów.

Terminarz

Faza kwalifikacyjna

I runda kwalifikacyjna 

Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych było 78 drużyn, z czego 39 było rozstawionych.

II runda kwalifikacyjna 

Do startu w II rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych było 80 drużyn (39 z poprzedniej rundy), z czego 40 było rozstawionych. Ponieważ losowanie przeprowadzone było przed rozstrzygnięciem I rundy kwalifikacyjnej, przyjęto założenie, że z każdej pary awans wywalczy zespół rozstawiony. W przeciwnym wypadku zespół nierozstawiony przejmował współczynnik rywala na kolejną rundę.

 drużyny, które awansowały z I rundy kwalifikacyjnej

III runda kwalifikacyjna 

Do startu w III rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych było 58 drużyn (40 z poprzedniej rundy), z czego 29 będzie rozstawionych. Ponieważ losowanie przeprowadzone było przed rozstrzygnięciem II rundy kwalifikacyjnej, przyjęto założenie, że z każdej pary awans wywalczy zespół rozstawiony. W przeciwnym wypadku zespół nierozstawiony przejmował współczynnik pokonanego rywala na kolejną rundę.

 drużyny, które awansowały z II rundy kwalifikacyjnej

Runda play-off 

Do startu w rundzie play-off uprawnione były 62 drużyny (29 z poprzedniej rundy), z czego 31 było rozstawionych.

 drużyny, które awansowały z III rundy kwalifikacyjnej
 drużyny, które odpadły w III rundzie kwalifikacyjnej do LM

Faza grupowa 

Do startu w fazie grupowej uprawnionych było 48 drużyn (w tym ubiegłoroczny triumfator rozgrywek, 31 zwycięzców rundy play-off Ligi Europy, 10 przegranych rundy play-off Ligi Mistrzów, 6 zwycięzców krajowych pucharów. Losowanie odbyło się 29 sierpnia 2014 roku. W jego trakcie zespoły zostały rozdzielone na 4 koszyki, następnie rozlosowane i podzielone na 12 grup po 4 drużyny każda. Do jednej grupy nie mogły trafić drużyny z tego samego koszyka i federacji, a także z powodu napiętej sytuacji politycznej na Ukrainie, UEFA podjęła decyzje, że w jednej grupie nie mogą znaleźć się drużyny z federacji ukraińskiej i rosyjskiej.
Zasady ustalania kolejności w tabeli:
 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 liczba bramek zdobytych na wyjeździe w meczach bezpośrednich
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

 drużyny, które awansowały z rundy play-off Ligi Europy
 drużyny, które awansowały z rundy play-off Ligi Mistrzów

{|
|- valign=top
|

|

|

|

Grupy

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Grupa I

Grupa J

Grupa K

Grupa L

Faza pucharowa 

Do startu w fazie pucharowej uprawnione były 32 drużyny:
 12 zwycięzców fazy grupowej Ligi Europy,
 12 drużyn, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Europy,
 8 drużyn, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

W tej fazie do dalszych etapów turnieju przeszli zwycięzcy poszczególnych dwumeczów.

1/16 finału 
Zwycięzcy fazy grupowej Ligi Europy oraz 4 najlepsze z zespołów, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów zostały rozlosowane przeciwko zespołom, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Europy oraz pozostałym drużynom, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyny z tych samych federacji oraz grup nie mogły zostać zestawione w jednej parze. Z powodu napiętej sytuacji politycznej pomiędzy Rosją i Ukrainą w jednej parze nie mogły zostać zestawione także drużyny z tych krajów.

Pary 1/16 finału zostały rozlosowane 15 grudnia 2014 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 19 lutego 2015, a rewanże 26 lutego 2015.

1/8 finału 
Losowanie par 1/8 finału odbyło się 27 lutego 2015 roku. Pierwsze mecze odbyły się 12 marca, a rewanże 19 marca 2015 roku.

Ćwierćfinały 
Od tej rundy drużyny rywalizujące ze sobą w parach losowane są niezależnie od kraju z którego pochodzą, a także grupy w której występowały. Losowanie tej fazy odbyło się 20 marca 2015 roku.

Pierwsze mecze odbyły się 16 kwietnia, a rewanże 23 kwietnia 2015 roku.

Półfinały 
Losowanie par półfinałowych odbyło się 24 kwietnia 2015 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 7 maja, a rewanże 14 maja 2015 roku.

Finał 

ZDOBYWCA LIGI EUROPY 2014/2015

SEVILLA FC CZWARTY TYTUŁ

Najlepsi strzelcy 
W klasyfikacji nie uwzględniono goli strzelonych w kwalifikacjach.

Hat-tricki 
  Stefanos Atanasiadis – PAOK Saloniki – Dynama Mińsk (18.09.2014, faza grupowa)
  Claudiu Keserü – Steaua Bukareszt – Aalborg (18.09.2014, faza grupowa)
  El Arbi Hillel Soudani – Dinamo Zagrzeb – Astra Giurgiu (18.09.2014, faza grupowa)
  Alan – Red Bull Salzburg – Dinamo Zagrzeb (23.10.2014, faza grupowa)
  Harry Kane – Tottenham Hotspur – Asteras Tripolis (23.10.2014, faza grupowa)
  Andrej Kramarić – Rijeka – Feyenoord (23.10.2014, faza grupowa)
  Jonathan de Guzmán – Napoli – Young Boys (06.11.2014, faza grupowa)
  Li’or Refa’elow – Club Brugge – København (06.11.2014, faza grupowa)
  Jonathan Soriano – Red Bull Salzburg – Dinamo Zagrzeb (06.11.2014, faza grupowa)
  Romelu Lukaku – Everton – Young Boys (19.02.2015, 1/16 finału)
  Gonzalo Higuaín – Napoli – Dinamo Moskwa (12.03.2015, 1/8 finału)

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2014/2015)

Przypisy 

Liga Europy UEFA (2014/2015)